Здзеховские (, Zdziechowscy) — польский земянский род. 

Имение — Раков с 1804 по 1939 год. При Здзеховских в имении работали мануфактуры, производящие сельскохозяйственные машины, были также лесопильный и кирпичный заводы, водяные мельницы, гончарные мастерские, винокурня.

Представителями рода были известные политики и деятели культуры Польши, Белоруссии, Литвы, России.

У Здзеховских в Поморщине в окрестностях Ракова арендовали земельный участок родители Янки Купалы — Доминик и Бенигна Луцевичи, переехавшие отсюда в Вязынку незадолго перед рождением сына.

Мариан Здзеховский с 1925 по 1927 год был ректором университета Стефана Батория (Вильнюсского университета), состоял в переписке и встречался с Львом Толстым.

Имение Здзеховских в XIX веке было крупным культурным центром, где бывали Э. Ожешко, именовавшая Раков «литовскими Афинами», и другие.

Видные представители 
 Мариан Здзехо́вский (1861—1938) — польский филолог, историк литературы, критик, публицист. Носитель герба Равич.
 Казимир Здзехо́вский (1878—1942) — писатель
 Ежи Здзиховский (1880—1975) — польский политик и экономист, министр финансов Польши (1925—1926) и депутат сейма (1922—1927).
 Мария Кристина Здзиховская (в замужестве — княгиня Сапега, 1910—2009) — польская общественная деятельница, соучредитель и президент Фонда «Ex Animo».

Примечания

Ссылки 
 Имён связующая нить
 

Шляхетские роды герба Равич